Jeřábník může být:

jeřábník – osoba obsluhující jeřáb
tavolníkovec, nazývané též jeřábník (Sorbaria) – rod cévnatých rostlin
Velký Jeřábník – vrchol v Krkonoších

Externí odkazy